Iugoslàvia (zona geogràfica), zona geogràfica que ocupava Iugoslàvia amb qualsevol de les seves denominacions històriques
 Regne dels Serbis, Croats i Eslovens (1918-1941), que malgrat tenir com a oficial aquest nom, des del primer moment es va conèixer amb el nom de Regne de Iugoslàvia, i va denominar-se oficialment així a partir de 1929.
 República Federal Socialista de Iugoslàvia (1943-1992).
 República Federal de Iugoslàvia (1992-2003).